Kimi – imię
 Kimi – amerykański film z 2022 w reżyserii Stevena Soderbergha
 Kimi – miejscowość w Grecji
 Kimi-Aliweri – gmina w Grecji

Ludzie o imieniu Kimi 
 Kimi Goetz (ur. 1994 w Flemington) – amerykańska łyżwiarka szybka
 Kimi Räikkönen (ur. 1979) – fiński kierowca wyścigowy i rajdowy
 Kimi Sato (ur. 1949) – japoński kompozytor

Zobacz też 
 Kymi